Tristan da Cunha peut désigner :
 Tristan da Cunha, un navigateur portugais du  ;
 Tristan da Cunha, un archipel du Royaume-Uni dans le territoire d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ;
 l'île Tristan da Cunha, une île du Royaume-Uni dans le territoire d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.

Voir aussi 
 Acunha